Змагання зі слалому в гірськолижному спорті серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 мали пройти 14 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон», але сильний вітер змусив організаторів перенести їх на 16 лютого.

Результати 
Змагання відбулись о 10:00 (перший спуск) та 13:15 (другий спуск) за місцевим часом (UTC+9).

Примітки